Zawody pucharu świata w biathlonie w Oberhofie były czwartymi w sezonie 2014/2015 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były między 7 a 11 stycznia 2015. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu masowym oraz w sztafecie.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sztafeta kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Klasyfikacje po zawodach w Oberhofie

Bibliografia 
 

Oberhof
2015 w Niemczech
Sport w Oberhofie